O nome Gil foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Furacão Gil (1983) - furacão de categoria 1 que trouxe chuvas fortes para o arquipélago do Havaí, causando 1 fatalidade.
 Furacão Gil (1989) - furacão de categoria 1 que trouxe chuvas fortes para a Península da Baixa Califórnia.
 Tempestade tropical Gil (1995) - tempestade tropical que trouxe chuvas fortes para a costa sudoeste do México.
 Furacão Gil (2001) - furacão de categoria 2 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Gil (2007) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.

Desambiguação